Hamae fou un lloc de Campània entre Càpua i Cumae on els habitants de Càpua es reunien cada any en assemblea per un festival religiós; aprofitant aquest festival els capuans van planejar apoderar-se de Cumae el 215 aC, durant la Segona Guerra Púnica, però el complot va fracassar i ells mateixos foren conquerits i massacrats pel cònsol romà Semproni Grac.

Livi esmenta que Hamae era a uns 5 km de Cumae però el lloc exacte no s'ha localitzat.

Ciutats romanes de Campània